Reichstein heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeindeteile:
 Reichstein (Rosenthal-Bielatal), Ortsteil der Gemeinde Rosenthal-Bielatal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Reichstein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Reichstein (* 1957), russisch-finnischer Künstler, Illustrator und Designer
 Carl Reichstein  (1847–1931), Gründer der Brennabor-Werke 
 Gesine Reichstein (* 1955), deutsche Lehrerin, Radiomoderatorin und niederdeutsche Autorin
 Herbert Reichstein (1892–1944), deutscher Autor und Verleger
 Joachim Reichstein (* 1939), deutscher Archäologe
 Julian Reichstein (* 1986), österreichischer Judoka
 Manfred Reichstein (1928–2012), deutscher Geologe
 Markus Reichstein (* 1972), deutscher Biogeochemiker
 Tadeus Reichstein (1897–1996), Schweizer Chemiker (Nobelpreis für Medizin 1950) und Botaniker
 Thomas Reichstein (* 1960), deutscher Bildhauer
 Willy Reichstein (1915–1978), deutscher Politiker
 Zinovy Reichstein (* 1961), kanadischer Mathematiker

Siehe auch:
 Reichenstein
 Reichinstein